Заболотская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Заболотская волость — в составе Виленской губернии, Лидский уезд
 Заболотская волость — в составе Витебской губернии, Лепельский уезд
 Заболотская волость — в составе Волынской губернии, Ковельский уезд
 Заболотская волость — в составе Минской губернии, Бобруйский уезд
 Заболотская волость — в составе Смоленской губернии, Ельнинский уезд